Ranum (Het Hogeland) - wierde in de gemeente Het Hogeland
 Ranum (Denemarken) - plaats in de gemeente Vesthimmerland in Denemarken
 Ranum (parochie) - parochie in de gemeente Vesthimmerland in Denemarken